Heleiosa är ett släkte av svampar. Heleiosa ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heleiosa